Het tennistoernooi van Wimbledon in 1986 bij de vrouwen werd voor de 93e keer gehouden. De als eerste geplaatste Amerikaanse Martina Navrátilová won het toernooi voor de zevende keer door in de finale de Tsjechoslowaakse Hana Mandlíková met 7–6 en 6–3 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster bereikte.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 1986